Zout (smaak), een van de vijf smaken.
 Zouten, in de scheikunde: verbindingen waarbij de componenten tegengesteld geladen zijn
 specifieke zouten:
 voedingszout: 
 Keukenzout 
 Zeezout
 anders:
 Haliet, ook steenzout genoemd
 Strooizout, gebruikt voor gladheidsbestrijding van wegen
 Smeltzout, een zoutverbinding die bij de bereiding van metalen gebruikt wordt om de metalen te beschermen tegen oxidatie